Геннадий Александрович Корховой — советский звукооператор и актёр.

Биография 
Геннадий Александрович Корховой — звукооператор киностудии «Ленфильм».

Попробовал себя и как актёр, сыграв в 1981 году эпизодическую роль в фильме Владимира Фетина Пропавшие среди живых.

Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское отделение).

Фильмография 
  — Открытая книга (Режиссёр-постановщик: Владимир Фетин)
  — Киноальманах «Фитиль» № 160. Новелла Бег трусцой (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Владимир Фетин)
  — Любовь с первого взгляда  (совместно с Гурамом Шубладзе, Зурабом Надарая) (Режиссёр-постановщик: Резо Эсадзе)
  — Сердцем прикоснувшись к подвигу  (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Иосиф Шапиро)
  — Город. Осень. Ритм  (короткометражный) (музыкальное ревю) (Режиссёр-постановщик: Вадим Гаузнер)
  — Сладкая женщина  (Режиссёр-постановщик: Владимир Фетин)
  — Степанова памятка  (Режиссёр-постановщик: Константин Ершов)
  — Собака на сене  (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Ян Фрид)
  — Комедия ошибок (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Вадим Гаузнер)
  — Летучая мышь (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Ян Фрид)
  — Лес (Режиссёр-постановщик: Владимир Мотыль)
  — Девушка и Гранд (Режиссёр-постановщик: Виктор Садовский)
  — Пропавшие среди живых (Режиссёр-постановщик: Владимир Фетин)
  — Шапка Мономаха (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Искандер Хамраев)
  — Вольный ветер (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Ян Фрид)
  — Грядущему веку (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Искандер Хамраев)
  — Нейлоновая ёлка (Режиссёр-постановщик: Резо Эсадзе)
  — Киноальманах «Исключения без правил». Новелла «Голос» (Режиссёр-постановщик: Владимир Бортко)
  — Эсперанса (СССР/Мексика) (Режиссёр-постановщик: Серхио Ольхович)

Звукооператор дубляжа 
  — Шлягер этого лета (Режиссёр-постановщик: Пээтер Урбла) («Таллинфильм»)

  — Похищение в Париже (совместно с Евгением Нестеровым) (Режиссёр-постановщик: Ив Буассе) (Италия/ФРГ/Франция)
  — Такой лжец (Режиссёр-постановщик: Рави Тандсон) (Индия)

Признание и награды 
Был звукооператором на фильмах, получивших признание в СССР и за рубежом:
  — Любовь с первого взгляда — Почетный диплом фильму на XIX МКФ в Картахене, Колумбия (1979).
  — Грядущему веку — Приз жюри телефильму на XI ВФТФ (1985).
  — Киноальманах «Исключения без правил». Новелла «Голос» — Приз жюри за лучший короткометражный телефильм на III МКФ в Габрово, Болгария (1987).

Литература 
 .

Ссылки 
 .
 
 

Персоналии:Ленфильм
Звукооператоры Санкт-Петербурга
Социалистический реализм
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоны без указанного места рождения